Ašmunikal war hethitische Großkönigin und Frau Arnuwandas I. Sie war die Tochter von Großkönig Tudḫaliya I. und Großkönigin Nikkalmati. Ihr Sohn war Tudḫaliya II. Erhalten ist ein Gebet von ihr und ihrem Gatten (CTH 375), in dem es um die Schwierigkeiten mit den feindlichen Kaškäern im Norden geht, die eine Reihe hethitischer Kultzentren zerstört hatten.

Stammbaum 
Der folgende Stammbaum wurde nach Veröffentlichungen von Volkert Haas und Jörg Klinger erstellt.

Literatur 
 Johannes Lehmann: Die Hethiter, Volk der tausend Götter, C. Bertelsmann Verlag, München 1975, Seite 239, ISBN 3-570-02610-8
 Trevor R. Bryce: The Kingdom of the Hittites. Oxford University Press, überarbeitete Neuauflage 2005, S. 128f., 142., 145. ISBN 978-0-19-928132-9

Einzelnachweise 

Tawananna
Frau
Geboren im 15. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 15. oder 14. Jahrhundert v. Chr.